

Pessoas
Trenesha Biggers
Earl Derr Biggers

Localdiades
Biggers (Arkansas)

Desambiguação